Různé stupnice obtížnosti se používají především ve sportovních odvětvích:

Stupnice obtížnosti (horolezectví)
Klasifikace vodácké obtížnosti
Stupnice obtížnosti (extrémní lyžování)
Parkurové skákání
Sjezdové lyžování

Externí odkazy 
 

Stupnice